In puede referirse a:

 In, prefijo.
 In, dominio de nivel superior geográfico.
 In, símbolo químico del indio.